Синтруэниго ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 35,4 км². Население — 7 740 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio web oficial del Ayuntamiento

Муниципалитеты Наварры